Johnson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Johnson County (Arkansas)
 Johnson County (Georgia)
 Johnson County (Illinois)
 Johnson County (Indiana)
 Johnson County (Iowa)
 Johnson County (Kansas)
 Johnson County (Kentucky)
 Johnson County (Missouri)
 Johnson County (Nebraska)
 Johnson County (Tennessee)
 Johnson County (Texas)
 Johnson County (Wyoming)